Eva Dahlgren och liknande namn kan syfta på:

 Eva Dahlgren (dansare), född 1915, dansare och koreograf
 Eva F. Dahlgren, 1952, författare och journalist
 Eva Dahlgren, född 1960, sångare och låtskrivare